125 км — платформа Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги на 125 километре, пикет 0 линии Санкт-Петербург — Витебск. Код Экспресс-3 2005448, код ЕСР 058815.

Расположена на западной окраине посёлка Торковичи возле выезда в направлении деревни Петрушина Гора, на перегоне Тарковичи — Оредеж, в Лужском районе Ленинградской области. Севернее платформы пути через неохраняемый регулируемый переезд пересекает асфальтированная автодорога  Торковичи — Жельцы, южнее путь по мосту пересекает реку Оредеж. Имеется одна высокая платформа площадью 306 м2, расположенная с правой стороны пути. Платформа построена в 1988 году и с тех пор не ремонтировалась, годом позже железнодорожный путь, проходящий через платформу был электрифицирован в составе участка Чолово — Оредеж.

На 2013 год через платформу в сутки следовало 9 пар пассажирских, 8 пар пригородных и 5 пар грузовых поездов, а также 1 пара локомотивов, следующих резервом (без состава). На платформе останавливаются все электропоезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Оредежем. Годовой пассажиропоток по остановочному пункту — 10800 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района